Бучач — торгова марка коньяків. Виробляються підприємством «Галіція дистилері» в м. Бучачі (Тернопільська область, Україна). Міцність напоїв — 40 %. Розливаються в пляшки ємністю 0,5 л. Є три види коньяків під ТМ «Бучач»:
 Бучач — Потоцький, виробляється з конячних спиртів 4-річ. витримки
 Бучач — Гербовий, виробляється з конячних спиртів 4,5-річної витримки
 Бучач — Абданк, виробляється з коньячних спиртів 5-річної витримки.

З жовтня 2014 відбувся редизайн пляшки, у яку розливають напій.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ТМ «Бучач» 

Бучач
Торговельні марки